Кубановское сельское поселение — упразднённое в 2013 году муниципальное образование в составе Гусевского района Калининградской области. Административный центр — посёлок Кубановка.

География 
Поселение занимает северную часть Гусевского района Калининградской области. Площадь поселения составляет 24900 га.

История 
Кубановское сельское поселение образовано 30 июня 2008 года в соответствии с законом Калининградской области № 255. В его состав вошли территории бывших Красногорского и Майского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 12 населённых пунктов
 Двинское (посёлок) — 
 Ильино (посёлок) — 
 Красногорское (посёлок) — 
 Кубановка (посёлок, административный центр) — 
 Лощинка (посёлок) — 
 Майское (посёлок) — 
 Междуречье (посёлок) — 
 Очаково (посёлок) — 
 Северный (посёлок) — 
 Таманское (посёлок) — 
 Юдино (посёлок) — 
 Ясное Поле (посёлок) —

Достопримечательности 
 Церковь в посёлке Красногорское

Ссылки 
 Кубановское сельское поселение на сайте администрации Гусевского муниципального района

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году
Муниципальные образования Гусевского района